Leo IV. ist der Name folgender Personen:

 Leo IV. (Byzanz) (~750–780), byzantinischer Kaiser
 Leo IV. (Papst) (~790–855), Papst
 Leo IV. (1289–1307), armenischer König, siehe Leon IV. (Armenien)